Les Terentii Varrones sont des membres d'une branche de la gens des Terentii.

 Caius Terentius Varro (Varron), consul en -216
 Marcus Terentius Varro Lucullus (116 av. J.-C.-56 av. J.-C.), consul de la République romaine en -73.
 Marcus Terentius Varro (Varron) (116 av. J.-C.-27 av. J.-C.), écrivain et savant.
 Aulus Terentius Varro Murena (Varron), consul en -23.
 Publius Terentius Varro Atacinus (Varron) (vers 82 av. J.-C. - 37 av. J.-C.), poète romain.

Voir aussi